В списке представлены Герои Социалистического Труда, родившиеся, проживавшие продолжительное время или умершие на территории Старого Оскола и района.

Персоналии:Старый Оскол